

Patronyme 

 André Magnin (né en 1952), commissaire d'exposition et galeriste français
 Antoine Magnin (1848-1926), médecin et botaniste français. Une rue de Besançon porte son nom ;
 Armand Magnin (1920-2011), homme politique suisse ;
 Bernard Magnin (1943-2021), ancien joueur de basket-ball français ;
 Charles Magnin (1793-1862), écrivain et journaliste français ;
 Claire Magnin, actrice française ;
 Claude-Marie Magnin (1802-1879), évêque français ;
 Florence Magnin (née en 1950), illustratrice, dessinatrice et scénariste de bande dessinée française ;
 Jean-Daniel Magnin, dramaturge franco-suisse ;
 Joseph Magnin (1824-1910), maître de forges et homme politique français ;
 Joseph Magnin (1871-19??), architecte français, entrepreneur de Paris-Plage et du Touquet-Paris-Plage  ;
 Lucien Magnin (1849-1903), relieur français ;
 Ludovic Magnin (né en 1979), joueur de football suisse ;
 Paul Magnin (né en 1953), sinologue français, directeur de recherche au CNRS et spécialiste du bouddhisme chinois ;
 Thierry Magnin , prêtre et physicien français.

Toponyme 
 La clinique Magnin était un établissement hospitalier privé de Nouvelle-Calédonie, le plus important de Nouméa.
 Le musée Magnin est un musée national situé à Dijon, abritant l'ancienne collection de Maurice (1861-1939) et sa sœur Jeanne Magnin (1855-1937).

Vocable 
 magnin  (n.m.) en parler savoyard et piémontais  : chaudronnier ambulant, étameur, réparateur d´ustensiles de cuisine, qui passait de maison en maison. Du bas latin magninus, du latin manianus, « travailleur manuel ». 
Expressions : Magnin filou, qui met la pièce à côté du trou. Les enfants lui criaient : Souffle, souffle, magnin, pour gagner ton pain.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme